Ефимия Денисовна Титова (1908 год, село Малые Бутырки (сегодня — Мамонтовский район Алтайского края), Российская империя — 25 марта 1962 год, СССР) — колхозница, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родилась в 1908 году в селе Малые Бутырки Приморского края. Около1916 года вместе с семьёй переехала в Туркестанский край в район Семиречья. В 1930 году вступила в колхоз «Искра революции» Саркандского района Талды-Курганской области. C 1944 года по 1968 год работала звеньевой полеводческого звена.

В 1947 году звено Ефимии Титовой собрало около 30 центнеров пшеницы с каждого гектара. На участке площадью 10 гектаров было собрано по 32 центнера пшеницы. За этот доблестный труд по сбору урожая она была удостоена в 1948 году звания Героя Социалистического Труда.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — Указом Президиума Верховного Совета от 28 марта 1948 года.
 Орден Ленина (1948);

Источник 
 Герои Социалистического труда по полеводству Казахской ССР. Алма-Ата. 1950. 412 стр.

Ссылки 
 
 Биография

Полеводы